Алмир:

 Алмир — мужское имя:
 Алмир Мораэс де Альбукерке — бразильский футболист, нападающий
 Алмир Сулейманович — словенский футболист

 АЛМИР — язык программирования, использовался на ЭВМ «МИР-1»